Terras ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Terras (* 1985), französischer Sportschütze
 Audrey Terras (* 1942), US-amerikanische Mathematikerin
 Évelyne Terras (1944–2012), französisch-italienische Tennisspielerin
 Riho Terras (* 1967), estnischer Generalmajor